Греково — топоним:

Россия 
 Греково — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Греково — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.
 Греково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Украина 
 Греково — посёлок в Каменском районе Черкасской области.

См. также 
 Греков
 Греково-Первое
 Греково-Второе
 Греково-Александровка
 Греково-Балка
 Греково-Петровский
 Греково-Станичный
 Греково-Степановка
 Греково-Тимофеевка
 Греково-Ульяновка